Marcus Atilius Regulus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Atilius Regulus (konsul 294 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Atilius Regulus (konsul 267 f.Kr.), romersk politiker och militär
 Marcus Atilius Regulus (konsul 227 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Atilius Regulus Calenus, romersk politiker, konsul 335 f.Kr.